Camp Four Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Camp Four Lake (Minnesota)
 Camp Four Lake (Ashland County, Wisconsin)
 Camp Four Lake (Oconto County, Wisconsin)
 Camp Four Lake (Sawyer County, Wisconsin)